Vinbärigrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vinbärigrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Vinbärigrundet, Kronoby, Österbotten,

Se även
Vinbärsgrund

Robotskapade Finlandförgreningar